Junc (embarcació), vaixell tradicional de la Xina
 Junc (filòsof), filòsof romà
 Junc forma d'anomenar jonc en català occidental